est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcaloïde
 aminocarb, numéro CAS 
 pilocarpine, numéro CAS